Iniidae je čeleď kytovců, která zahrnuje jeden až dva žijící druhy a tři vyhynulé rody. Někdy je považována za součást čeledi delfínovcovití (Platanistidae).

Druhy 
 †Goniodelphis
 Goniodelphis hudsoni
 Inia
 delfínovec amazonský (Inia geoffrensis)
 Inia araguaiaensis
 Inia boliviensis – někdy považován za poddruh delfínovce amazonského
 †Ischyrorhynchus (syn. Anisodelphis)
 Ischyrorhynchus vanbenedeni (syn. Anisodelphis brevirostratus)
 †Saurocetes (syn. Saurodelphis, Pontoplanodes)
 Saurocetes argentinus (syn. Pontoplanodes obliquus)
 Saurocetes gigas

Externí odkazy 
 

Říční delfíni